Branville est le nom ou une partie du nom de plusieurs communes et hameaux de Normandie.

Communes 
 Branville, une commune du département du Calvados ;
 Branville-Hague, une commune du département de la Manche ; 
 Branville, une ancienne commune du département de l'Eure.

Hameaux et écarts 
 Branville, hameau de la commune de Saint-Aubin-Épinay, dans le département de la Seine-Maritime.

Voir aussi 
 Brandeville, hameau de la commune de Vattetot-sur-Mer, dans le département de la Seine-Maritime ;
 Brainville, une commune dans le département de la Manche ;
 Brantville, est une collectivité du comté de Northumberland, dans la province canadienne du Nouveau-Brunswick.

Étymologie 
Le Branville le plus anciennement attesté est Branville (Seine-Maritime, Saint-Aubin-Épinay) sous la forme Brant villa vers 1025. Il signifie « domaine rural de Brandr », anthroponyme norrois ou « de Brand », anthroponyme vieux danois. 

Branville (Calvados, Dozulé, hameau) est un ancien Brandeville comme Brandeville (Seine-Maritime, Vattetot-sur-Mer) et signifie « domaine rurale de Brandi », nom de personne vieux norrois, variante de Brandr, ou « de Brande », vieux danois.

Notes et références